Roze ist der Familienname folgender Personen:

 Janis A. Roze (* 1926), US-amerikanischer Zoologe 
 Marie Roze (1846–1926), französische Opernsängerin
 Mārtiņš Roze (1964–2012), lettischer Politiker (LZS), Landwirtschaftsminister 2002–2009
 Nicolas Roze (1745–1819), französischer Musikpädagoge und Komponist
 Pascale Roze (* 1954), französische Schriftstellerin
 Uldis Roze (* 1938), Biologe 
 Voldemārs Roze (1905–1944), lettischer Fußballspieler